Bonnat bezeichnet

 die französische Gemeinde Bonnat im Département Creuse

Bonnat ist der Familienname folgender Personen:
 Félix Bonnat (* 1921), französischer Bobsportler
 Léon Bonnat (1833–1922), französischer Maler